Jméno a příjmení Ladislav Beneš nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Ladislav Beneš (teolog) (* 1962) – český evangelický teolog
 Ladislav Beneš (házenkář) (* 1943) – reprezentant Československa v házené, držitel stříbrné olympijské medaile
 Ladislav Beneš (producent) – český filmový producent a herec
 Ladislav Beneš (fotbalista Libně), československý prvoligový (1940/41) fotbalista Libně
 Ladislav Beneš (fotbalista Ústí nad Labem), československý prvoligový (1952) fotbalista Ústí nad Labem
 Ladislav Beneš (astronom); kartograf, astronom (26.11.1882–03.11.1968)
 Ladislav Beneš (sochař) (1883–1956) – sochař
 Ladislav Beneš (voják) (1845–1922) – malíř a voják